Руско-Село (, ) — село в Сербии, в общине Кикинда, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 3328 жителей (по переписи населения 1991 года — 3510 жителей).

Демография 
В селе Руско-Село, по переписи 2002 года проживали 2662 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 40,8 лет (39,5 лет у мужчин и 42,0 года у женщин). В селе есть 1160 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,87.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Воеводины